Палиенко — русская и украинская фамилия. Известные носители:

 Палиенко, Максим Владимирович (род. 1994) — российский футболист.
 
 Палиенко, Татьяна Александровна (Дудченко; род. 1983) — российская легкоатлетка.